K72 bzw. K 72 steht für:
 HMS Godetia (K72), britische Korvette der Flower-Klasse
 „Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert“ (ICD-10-Code)

Abkürzung